Tatgenhorst ist der Familienname folgender Personen:

Charles Tatgenhorst (1883–1961), US-amerikanischer Politiker
Margo Tatgenhorst Drakos, US-amerikanische Cellistin und Unternehmerin, siehe Margo Drakos